Ел Галахе има више значења:

 Ел Галахе (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Галахе, Емпакадора (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику